El término Loupiac puede referirse a:
 Loupiac, comuna francesa de la Gironda.
 Loupiac, comuna francesa de Lot.
 Loupiac, comuna francesa de Tarn.